CRT pode ser:

 Cidade do Recife Transportes, empresa de transporte coletivo do Recife, Pernambuco
 Companhia Riograndense de Telecomunicações, extinta operadora de telefonia do Rio Grande do Sul
 Concessionária Rio-Teresópolis, concessionária da BR-116 no Rio de Janeiro
 Tubo de raios catódicos (em inglês Cathode Ray Tube), em eletrônica
 C Run-Time, em computação

Desambiguações de siglas